Иссерсон — еврейская патронимическая фамилия (от мужского личного имени Исер). Известные носители:

 Иссерсон, Георгий Самойлович (1898—1976) — советский военачальник, полковник.
 Иссерсон, Зинаида Михайловна (1909—1996) — заслуженный врач Карело-Финской ССР (1957), заслуженный врач РСФСР (1960), дочь М. Д. Иссерсона.
 Иссерсон, Михаил Давыдович (1874—1955) — заслуженный врач Карело-Финской ССР (1940).